International Open Series 2009/2010 (полное название — 2009/2010 Pontin's International Open Series) — серия профессионально-любительских (pro-am) снукерных турниров с 2009 по 2010 года.

Формат 

Серия (сезон) состоит из 8 рейтинговых турниров. Все турниры начинаются с 1/64 финала и проводятся по олимпийской системе. Призовой фонд и рейтинговые очки на всех турнирах одинаковы. Восемь сильнейших игроков по итогам сезона приобретают статус профессионалов и на следующий сезон переходят в мэйн-тур.

Матчи проводятся в Pontin's World Snooker Centre (Престатин, Уэльс).

 '''Формат проведения матчей:

1 раунд — 1/8 финала — матчи до 4 побед 
1/4 финала — 1/2 финала — матчи до 5 побед 
Финал — матч до 6 побед

Призовой фонд 

 Победитель получает 3000 фунтов стерлингов;
 Финалист — 1500
 Полуфиналисты — 700
 Четвертьфиналисты — 350
 1/8 финала — 200
 1/16 финала — 130
 1/32 финала — 80

Рейтинговые очки 

Победитель предыдущего турнира, проигравший первый матч основной стадии в следующем, получает 10 очков.

Результаты

Рейтинг 

Ниже представлен рейтинг 8 игроков, набравших лучшие показатели по итогам сезона. Всего в списке 124 игрока.

Примечания

Ссылки 

 Информация о PIOS 2009/2010 на global-snooker 

International Open Series
2009 год в снукере
2010 год в снукере